LQ Большого Пса (), HD 52356 — одиночная переменная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии приблизительно 2623 световых лет (около 804 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +7,26m до +7,12m.

Характеристики 
LQ Большого Пса — бело-голубая пульсирующая переменная Be-звезда (BE:) спектрального класса B3V(n).

Примечания